Station Adlington (Cheshire), een station van National Rail in Macclesfield in Engeland
 Station Adlington (Lancashire), een station van National Rail in Chorley in Engeland